Formuła Renault 2000 Masters Sezon 2003 (ang. Formula Renault 2000 Masters) – 13. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 24 maja na czeskim torze Masaryk Circuit, a zakończyły 26 października w Wielkiej Brytanii, na Donington Park. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Argentyńczyk Esteban Guerrieri, a wśród zespołów - włoska ekipa JD Motorsport.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com
R = Debiutant (klasyfikowany)

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Kwalifikacje: 2 punkty
Wyścig: 30-24-20-16-12-10-8-6-4-2 (dziesięć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2003 w sportach motorowych